Harold Mirisch
Irving Mirisch
Marvin Mirisch
Walter Mortimer Mirisch
Mirisch Corporation